

Anno 
 1836 – (MDCCCXXXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1836 a.C.

Matematica 
 1836 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1836 Komarov – asteroide della fascia principale del sistema solare